Lipce – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce
 Lipce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Miłkowice
 Lipce – nieoficjalna kolonia wsi Legbąd w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Lipce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin
 Lipce – dawna gromada

 Lipce – miejscowość w Słowenii

Zobacz też 
 Lipce Reymontowskie – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Lipce Reymontowskie